ORP „Toruń” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Toruń” – monitor rzeczny typu Warszawa z lat 20. XX wieku, ex ORP „Mozyrz”
 ORP „Toruń” (825)]] – okręt desantowy projektu 767 z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów